Jméno a příjmení Goran Obradović má více nositelů:

 Goran Obradović (fotbalista, 1976) (* 1976) – srbský fotbalista
 Goran Obradović (fotbalista, 1986) (1986–2021) – srbský fotbalista
 Goran Obradović (trenér) (* 1971) – srbský trenér atletiky